, sont les chaussures magiques qui apparaissent dans le roman Le Magicien d'Oz de Lyman Frank Baum, paru en 1900.
 Silver Shoes, une chanson de Lisa Miskovsky sortie en 2011 sur l'album .
 Silver Shoes, un film de Jennifer Lyon Bell sorti en 2015.